Мунтерс — фамилия. Известные носители:

 Мунтерс, Вильгельм (1898—1967) — латвийский государственный деятель, дипломат, в период с 1936 по 1940 год — Министр иностранных дел Латвийской Республики.
 Мунтерс, Карл (1897—1989) — шведский изобретатель и предприниматель.